Místopisné označení Nový zámek má více památek v různých státech:
 Nový zámek (Banská Štiavnica): označovaný též několika dalšími názvy (Dívčí zámek, Dívčí hrad, Panenský hrad, Nový hrad) je protiturecká renesanční pevnost v Banské Štiavnici, Slovensko.
 Nový zámek (Waldthurn): je bývalý zámek Lobkoviců v obci Waldthurn, Bavorsko, Německo.

možná hledáte také
 Golčův Jeníkov (nový zámek): je nejmladší část zámeckého komplexu v Golčově Jeníkově, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.
 Hořovice (nový zámek): je původně raně barokní zámek ve městě Hořovice, okres Beroun, Středočeský kraj.
 Jemniště (nový zámek): je barokní zámek v okrese Benešov, Středočeský kraj.
 Nový zámek (Zahrádky): je empírový zámek obci Zahrádky, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
 Lnáře (nový zámek): je barokní zámek v obci Lnáře, okres Strakonice, Jihočeský kraj.
 Škvorec (nový zámek): pozdně barokní zámek v městysu Škvorec , okres Praha-východ, Středočeský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno